

Astronomia
 24546 Darnell – asteroide della fascia principale

Geografia
 Darnell – centro abitato della contea di Champaign (Ohio, Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Darnell – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Eric Darnell – regista, sceneggiatore, compositore, doppiatore ed animatore statunitense
 Linda Darnell – attrice statunitense
 Rick Darnell – cestista statunitense